Лопаты — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лопаты — деревня в Ивьевском районе Гродненской области.
 Лопаты — деревня в Щучинском районе Гродненской области.

Россия 
 Лопаты — посёлок в Макарьевском районе Костромской области.
 Лопаты — деревня в Демидовском районе Смоленской области.